Like Minds – album di Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Roy Haynes e Dave Holland del 1998
Symbiosis - Uniti per la morte (Like Minds) – film del 2006 diretto da Gregory J. Read